

Южаково — село, Троїцький район, Алтайський край
 Южаково — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область